Kruščica može označavati dva bilja rod:
Kruščica, Orthilia  Raf., biljni rod iz porodice Ericaceae.
Kruščica, kruškica, Pyrola L., biljni rod iz porodice Ericaceae.